Vášová ist der Name folgender Personen:

 Alta Vášová (* 1939), slowakische Schriftstellerin
 Lidmila Vášová (1939–2020), tschechische Bibliothekarin
 Marie Vášová (1911–1984), tschechische Schauspielerin
 Věra Vášová (1979–1963), tschechische Autorin